Die Liste der Fußballspiele zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg führt alle Pflichtspiele zwischen den niedersächsischen Fußballvereinen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg auf. Genau wie die Partien zwischen der Eintracht aus Braunschweig und Hannover 96 werden Begegnungen zwischen den Braunschweigern und dem VfL Wolfsburg auch als Niedersachsenderby bezeichnet; die Städte Braunschweig und Wolfsburg trennen rund 30 Kilometer. 

Bisher gab es 28 Pflichtspiele, von denen die Eintracht aus Braunschweig elf gewinnen konnte. Genausoviele Spiele gewann der VfL Wolfsburg, und sechs endeten unentschieden.

Hintergründe und Umstände 
Trotz der räumlichen Nähe zwischen den Städten Wolfsburg und Braunschweig im Osten Niedersachsens gilt ein Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig nur als Nachbarschaftsduell. Laut Aussage von Sebastian Ebel, dem ehemaligen Präsidenten der Braunschweiger Eintracht, ist die Bezeichnung „Derby“ aus Sicht der Fans des BTSV für ein Spiel gegen Hannover 96 „geschützt“. Vor allem die Fans von Eintracht Braunschweig haben keine Rivalität zum VfL Wolfsburg und nach ihrer Ansicht ist das „wahre ‚Niedersachsen-Derby‘“ ein Spiel gegen die Hannoveraner.

Wirtschaftlich sind die Städte Braunschweig und Wolfsburg durch die Volkswagen AG verflochten und zahlreiche in Braunschweig lebende Menschen arbeiten beim VW-Konzern. Der VfL Wolfsburg ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und der spanische Automobilkonzern Seat, der ebenfalls der Volkswagen AG gehört, war einige Jahre der Trikotsponsor der Braunschweiger Eintracht. Eine VW-Fabrik, in der Zuliefererteile produziert werden, ist genauso in Braunschweig ansässig wie die Volkswagen Financial Services, der auch zu den Geldgebern des BTSV gehört. Sowohl beim VfL Wolfsburg als auch bei Eintracht Braunschweig saßen im Jahr 2017 in den Aufsichtsräten diverse Angehörige des VW-Konzerns.

Geschichte 
Das erste Pflichtspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg gab es in der Saison 1952/53 in der Amateuroberliga Niedersachsen Ost, wo die gastgebenden Braunschweiger mit 3:0 gewannen. Von 1954 bis 1959 gab es diese Paarung in der Oberliga Nord, wobei die Bilanz mit vier Siegen für die Eintracht spricht. Eine Partie endete mit einem Unentschieden, während der VfL drei Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte. In der Saison 1988/89 stieg Eintracht Braunschweig durch einen 2:1-Sieg gegen den VfL in die 2. Bundesliga auf; in der Saison 1992/93 gewann der VfL Wolfsburg in Braunschweig mit 1:0, wodurch die Braunschweiger Eintracht in der 2. Bundesliga auf einen direkten Abstiegsplatz rutschte und am Ende der Saison wieder in die Oberliga absteigen musste. Am Ende der Saison 2016/17 trafen der VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig in der Relegation aufeinander. Die Wolfsburger gewannen sowohl das Hin- als auch das Rückspiel mit 1:0 und verblieben in der Bundesliga, während Eintracht Braunschweig eine weitere Saison in der 2. Bundesliga spielen musste.
Nach dem Rückspiel in Braunschweig kam es zu schweren Ausschreitungen. Ein Braunschweiger Mob stürmte den Platz und jagte die Wolfsburger Mannschaft in die Kabine. Erst im Oktober 2022 trafen beide Vereine wieder aufeinander, nun im DFB-Pokal. Dabei setzte sich der VfL Wolfsburg im Eintracht-Stadion in Braunschweig mit 2:1 durch.

Partien

Einzelnachweise 

Fußballderby
Eintracht Braunschweig
VfL Wolfsburg
Fußball (Niedersachsen)
Liste (Fußballspiele)
Fussbalspiele Eintracht Braunschweig Vfl Wolfsburg